Sorbets – comune francese dell'Occitania
 Sorbets – comune francese della Nuova Aquitania